Jauja (stad), een stad in Peru
Jauja (provincie), een provincie van Peru
Jauja (district), een district van Peru
 Jauja (film), een film uit 2014